Ainios () ist:

 Ainios (Troas), in der antiken Geographie ein Fluss in Troas
 Ainios (Thessalien), in der antiken Geographie ein Fluss in Thessalien
 Ainios (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Kämpfer im Trojanischen Krieg